Na het bal; een verhaal van Leo Tolstoj;
 Na het Bal (B. Tsjajkovski); muziek bij een radio-uitzending van bovenstaand verhaal, verzorgd door Boris Tsjaikovski.